puede hacer referencia a:

 El monte Haguro, en la prefectura de Yamagata, Japón.
 El Haguro, crucero Clase Myōkō de la Armada Imperial Japonesa.
 Haguro, una antigua población que desde 2005 forma parte de Tsuruoka.